Miš može značiti:

 Miš, vrsta glodavca
 Računalni miš, ulazna jedinica na računalu koji pretvara pokret ruke u dvije dimenzije u pokret kursora na zaslonu računala
 Miš prezime